In de Verenigde Staten:
Sturgis (Kentucky)
Sturgis (Michigan)
Sturgis (Mississippi)
Sturgis (South Dakota)

In Canada:
Sturgis (Canada)